Чемпионат Европы по тхэквондо 2014 года был 21-м турниром европейских мастеров тхэквондо. Соревнования проводились в Баку с 1 по 4 мая. Чемпионат Европы стал первым рейтинговым турниром в рамках квалификационного отбора на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Примечания

Ссылки 

2014
Спорт в  Азербайджане в 2014 году
Май 2014 года
Международные спортивные соревнования в Баку
Тхэквондо
Чемпионаты Европы в Азербайджане
Международные соревнования по тхэквондо в Азербайджане